Изви́листость — свойство объектов или математических кривых быть извилистыми (иметь несколько плавных или ломаных изгибов, поворотов, извилин, волнистых искривлений).

Общие сведения 
Различают извилистость в плане (двумерная) и в пространстве (трёхмерная). Извилистость совместно со сдвигом или другим дополнительным перемещением (в плане или в пространстве) может приводить к спиральности или другим сложным свойствам объектов.

Наиболее простым способом оценки степени извилистости является коэффициент извилистости — отношение длины объекта к длине линии, соединяющей начало и конец этой линии. (Коэффициент извилистости водотока — отношение длины водотока от истока до устья к длине долины (по тальвегу).

Применительно к автомобильной дороге под «извилиной» понимается любое закругление на автомобильной дороге, а «извилистость» означает количество закруглений, приходящихся на единицу длины дороги.

Для определения длины извилистых линий на картах или схемах используют курвиметр или циркуль-измеритель.

Примеры извилистости 
Извилистые объекты:
 Извилистость мозга
 Извилистость морских течений
 Извилистость (спиралевидность) ДНК
 Меандрирование (извилистость) реки
 Извилистость кишечника.

Извилистые математические кривые:
 Синусоида
 Косинусоида

Литература 
 Орнатский Н. П. Углы и радиусы кривых и извилистость трассы автомобильных дорог // Известия ВУЗов. Строительство и архитектура, 1972, № 6.
 Кондратьев А. Н. Причина образования извилистости: меандрирование рек и других природных потоков // Известия АН. Серия Географическая, 2000, № 4, с. 42-44 (В Викитеке).

См. также 
 Волна
 Волнистость
 Изгиб
 Искривление
 Кривизна
 Синусоида
 Спираль
 Сплайн

Кривые